Амосовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Амосовка — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Амосовка — деревня в Медвенском районе Курской области.